42-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 42-я параллель северной широты
 42-я параллель южной широты
 «42-я параллель» — роман Джона дос Пассоса (из трилогии «США»).

См. также 
 42-й меридиан восточной долготы
 42-й меридиан западной долготы